

Населені пункти та їхні частини

 Іґнацув — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Іґнацув — село в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Іґнацув — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Іґнацув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Іґнацув — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Іґнацув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Іґнацув — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Іґнацув — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Іґнацув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Іґнацув — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Іґнацув — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Іґнацув — село в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Іґнацув — частина села Копальнія в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Іґнацув — колонія в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Іґнацув — колонія в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Іґнацув — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки